Amerikai Egyesült Államok
Homerville (Georgia)
Homerville (Ohio)